Gris steht für:
 Gris (Computerspiel), Computerspiel vom spanischen Entwicklerstudio Nomada Studio
 Islote Gris, Insel

Gris ist der Familienname folgender Personen: 
 Charles-Édouard Jeanneret-Gris (1887–1965), eigentlicher Name des schweizerfranzösischen Architekten Le Corbusier
 Ignaz Gris (1778–1842), deutscher Entdecker einer nach ihm benannten Granitart
 Jean Antoine Arthur Gris (1829–1872), französischer Botaniker
 José Casas Gris (1931–2010), spanischer Fußballspieler
 Juan Gris (1887–1927), spanischer Maler

Siehe auch:
 Gries
 Grieß (Begriffsklärung)
 Griss
 Kris (Begriffsklärung)
 Kriss
 Cris
 Criss
 Chris